Storia della letteratura italiana
 Storia della letteratura italiana
 Storia della letteratura italiana (Tiraboschi), opera di Girolamo Tiraboschi del XVIII secolo
 Storia della letteratura italiana (De Sanctis), opera di Francesco De Sanctis del 1870
 Letteratura Italiana Einaudi, a cura di Alberto Asor Rosa (1982-2000)
 Storia confidenziale della letteratura italiana, opera di Giampaolo Dossena (1987-1994)